Kaposvári Vízügyi Sport Club Kaposvár egyik sportklubja, amelynek több világbajnok is tagja volt.

A klub története 

A Kaposvári Vízügyi Sport Club (KVSC) 1977-ben alakult azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak a sportolásra, hozzászoktasson a sportos életmódhoz, a fiatalok egészséges testi és lelki fejlődéséhez. Az alakulásakor még három szakosztálya volt: kajak-kenu, természetjáró és vízitúra, és a sakk szakosztály. Ebből mára a kajak-kenu szakosztály maradt meg.
Eleinte saját vízitelep hiányában a Deseda-tó gátőrházában álltak a hajók, majd rövid időn belül konténerekből ideiglenes vízitelep épült. Ez a szabadstranddal szemben a gátőrház mellett volt. Jelenlegi Csónakházat 1986 óta használja az egyesület. 

Az egyesület egyik alapítója Vígh Sándor, elnökként a kezdetektől 2006-ig irányította kisebb megszakításokkal a klubot. Az ő irányítása alatt vált a klub egy kis túrázó csapatból világbajnokot nevelő élsport egyesületté. Tevékenységének köszönhető annak a Vízitelepnek a megépülése is, amiben jelenleg is működik az egyesület.
Kis vidéki egyesület létünkre igen komoly eredményeket ért el a klub. Az egyesület első magyar bajnoki címét Tapaszti Péter szerezte K1 2000m-en serdülőként 1986-ban. Ezután több versenyző világ- és Európa-bajnoki címekkel és helyezést is elért.

Az egyesület további tevékenysége, hogy a versenyeztetés mellett a helyi iskoláknak kajak-kenu táborokat is szervez.

Magyar bajnokok 
Tapaszti Péter
Csima Ferenc
Borhi Zsombor
Várszegi Ágnes
Potó Edit
Faludy András
Szigeti Krisztián
Horváth Attila
Angyal Ákos
Eckert Donát
Környei Mihály

Európa-bajnokok 
Borhi Zsombor Kajak egyes 1000 méter, Szeged, 2000.
Környei Mihály,  
érmes: -Szigeti Krisztián
helyezettek:-Faludy András

Világbajnok 
Borhi Zsombor
érmesek: -Szigeti Krisztián
helyezettek: -Faludy András

Egyetemi világbajnokok 
Borhi Zsombor
Szigeti Krisztián
Faludy András

Eddigi edzők 
Gíber Vilmos
Gyöngyösi János
Nichtawitz Zsuzsanna
Békei János
Gyivicsán Péter
Sárközi Szabolcs
Angyal Ákos
Borhi Zsombor
Faludy András
Király András

Külső hivatkozás 
az egyesület hivatalos weboldala 

Magyarországi sportszervezetek
Kaposvár sportélete